Hektary (ukr. Гектари) – wieś na Ukrainie w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Гектари (Hektary) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon horochowski